Владимир Андреевич Васильев (1925—1945) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Владимир Васильев родился в 1925 году в селе Кологривовка (ныне — Татищевского района Саратовской области) в крестьянской семье. Окончил школу, после чего работал трактористом в колхозе. В апреле 1943 года Васильев поступил в военное пехотное училище, которое окончил в сентябре 1944 года и был направлен на фронт Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. К марту 1945 года лейтенант Владимир Васильев командовал 2-й ротой 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии. Отличился во время освобождения Польши.

25 марта 1945 года рота Васильева вышла на окраину Гданьска и сумела захватить четыре жилых квартала и газовый завод. Благодаря этому 342-й стрелковый полк сумел оттеснить противника в район аэродрома. Когда по полку открыли артиллерийский огонь корабли, стоявшие на рейде в Гданьской бухте, его наступление приостановилось и лишь рота Васильева продолжила действовать, захватив ряд близлежащих домов. Особенно упорно защищались немецкие солдаты в четырёхэтажном каменном доме. Когда бойцы Васильева ворвались на первый этаж, завязался ожесточённый бой, продлившийся в течение двух часов. 30 немецких солдат и офицеров были взяты в результате этого боя в плен.

28 марта советские части вышли к одному из рукавов в дельте Вислы — Мёртвая Висла. Полк получил боевую задачу переправиться через реку и захватить плацдарм. Когда бойцы переправлялись через реку, противник молчал, но стоило им начать высаживаться на остров Холм, как тут же немецкие огневые точки начали стрелять. В бою Васильев с бойцами уничтожил большое количество вражеских солдат и офицеров. Во время дальнейшей переправы большинство бойцов роты Васильева было убито миномётными снарядами, и до берега добралось только 8 человек. Им удалось захватить небольшой плацдарм. Бойцы подвергались массированным артиллерийским и миномётным обстрелам, авиационным налётам, контратакам превосходящей по численности немецкой пехоты. В неравном бою погибли все бойцы, в живых остался лишь один раненый Васильев. Он подполз к пулемёту и открыл огонь по наступающим немецким солдатам. Действия Васильева позволили высадиться полковым подразделениям на плацдарм. В момент, когда к нему пришло подкрепление, лейтенант Васильев был убит. Похоронен в городе .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года лейтенант Владимир Васильев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Награды 
 орден Красного Знамени (21.2.1945)
 звание Героя Советского Союза (29.6.1945):
 медаль «Золотая Звезда»
 орден Ленина.

Примечания

Литература 
 
 Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига. — Саратов, 1968.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне